Antonio Allegri, dit Il Correggio, en français Le Corrège fut l’un des grands maîtres italiens de la Renaissance
 Correggio est une commune italienne de la province de Reggio d'Émilie
 Da Correggio est le nom d'une famille noble italienne (:it:Da Correggio)
 Joseph Correggio (1810-1891), peintre allemand, père de Ludwig et Max
 Ludwig Correggio (1846 - 1920 ou en 1930), peintre allemand
 Max Correggio (1854-1908), peintre
 Joseph Kaspar Correggio (1870-1962), peintre